Die UCI-Junioren-Weltmeisterschaften 2008 fanden vom 12. bis 20. Juli im südafrikanischen Kapstadt statt. Ausgetragen wurden Bahn- sowie Straßenwettbewerbe. Die Bahnwettbewerbe fanden im Bellville Velodrome statt.

Resultate

Straße

Straßenrennen

Zeitfahren

Bahnradsport

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Scratch

Omnium

Madison

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Résultats complets sur cyclingnews

2008
Radsportveranstaltung 2008
Radsportwettbewerb in Südafrika
Sportveranstaltung in Kapstadt